Чамбул — река в России, протекает по Ульяновской области. Правый приток Свияги.

География 
Река Чамбул берёт начало у нежилого села Светлое Озеро. Течёт на запад по открытой местности мимо села Красноборск. Устье реки находится у села Хвостиха в 328 км от устья Свияги. Длина реки составляет 20 км, площадь водосборного бассейна — 302 км².

Крупнейший приток — река Ерыклинка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Свияга от истока до села Альшеево, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

Код объекта в государственном водном реестре — 08010400512112100002042.

Примечания 

Притоки Свияги
Реки Ульяновской области